Ostbahn heißen:

folgende Eisenbahnstrecken:

 in Deutschland
 Bayerische Ostbahn siehe: Actiengesellschaft der bayerischen Ostbahnen
 Preußische Ostbahn von Berlin nach Ostpreußen, später zu einem umfangreichen Netz erweitert
 Württembergische Ostbahn von Stuttgart nach Ulm, siehe Filstalbahn
 in Österreich
 Österreichische Ostbahn, früher Wien-Raaber Bahn, siehe Ostbahn (Österreich)
 Laaer Ostbahn, früher Ostbahn (nördliche Linie), Laaer Ast der österreichischen Ostbahn
 Marchegger Ostbahn, Ostbahn (östliche Linie), Marchegger Ast der österreichischen Ostbahn
 Steirische Ostbahn, Bahnstrecke Graz–Szentgotthárd
 außerhalb
 Bolivianische Ostbahn, Eisenbahnnetz im östlichen Landesteil von Bolivien
 Bosnische Ostbahn, ein Teilstück der ehemaligen Schmalspurbahn Sarajevo–Belgrad
 Chinesische Osteisenbahn (Transmandschurische Eisenbahn) Tschita–Wladiwostok
 Ostbahn (Thailand), Bahnstrecke von Bangkok nach Aranyaprathet

Eisenbahngesellschaften:

 Actiengesellschaft der bayerischen Ostbahnen (1856–1875)
 Ostbahn (Generalgouvernement), Eisenbahngesellschaft im Generalgouvernement (Polen) nach der Besetzung 1939
 Französische Ostbahn (1845–1937), siehe Chemin de Fer de l’Est
 k.k. Östliche Staatsbahn (1847–1858), Eisenbahngesellschaft Österreich-Ungarns

Weiterhin kann Ostbahn bedeuten:

 Kurt Ostbahn, Romanfigur von Günter Brödl und Pseudonym des österreichischen Sängers Willi Resetarits
 SC Ostbahn XI, Fußballverein aus Wien, Österreich.

Siehe auch:

 Nordostbahn
 Ostwestbahn
 Südostbahn
 Østbanen
 Ostlandbahn (ehemaliger Ast auf Borkum)